Eurovision Young Musicians is sinds 11 mei 1982 een tweejaarlijkse presentatie en competitie van klassieke muzikanten van achttien jaar of jonger, die georganiseerd wordt door de EBU.

Geschiedenis
Eind jaren zeventig begon de Britse omroep BBC met een tweejaarlijkse muziekcompetitie voor jonge muzikanten uit het Verenigd Koninkrijk. Deze talentjacht werd zowel op televisie als op de radio uitgezonden. Deze muziekcompetitie werd goed bekeken. De EBU, waarvan de BBC deel uitmaakt, zag wel brood in deze muziekwedstrijd en besloot in 1982 een soortgelijke competitie te houden: Eurovision Young Musicians. Drie jaar later besloot de EBU om ook een dansversie van dit evenement te maken, dit werd Eurovision Young Dancers. Dat evenement vindt in de oneven jaren plaats, terwijl Eurovision Young Musicians in de even jaren plaatsvindt.

Het landenaantal was in het begin vrij laag, maar sprong in slechts een paar jaar naar een aantal van vijftien landen. Nadat begin jaren negentig veel omroepen van de nieuw ontstane landen in Oost-Europa het EBU-lidmaatschap verkregen nam het deelnemersaantal toe tot 24. Het pakte uiteindelijk vrij negatief uit; veel van de landen die zich niet kwalificeren konden, trokken zich het jaar daarop terug. Veel van deze landen kwam opmerkelijk genoeg in 2000 weer terug, daarna ging het deelnemersaantal weer iets achteruit maar bleef het stabiel.

Opmerkelijk genoeg is dat Eurovision Young Musicians al sinds 1990 met een halve finale werkt om het deelnemersaantal in de finale constant te houden en het voor landen gemakkelijk te maken in te stromen. Dit is in tegenstelling tot de EBU's bekendste project, het Eurovisiesongfestival. Daarbij moesten de omroepen van de nieuwe landen in Oost- en Zuidoost-Europa wachten voor deelname.

In 2020 werd het festival voor de eerste maal geannuleerd omwille van de woedende coronapandemie. Elf landen zouden deelnemen aan deze editie die in Kroatië georganiseerd zou worden.

Het festival wordt medegeorganiseerd door de European Union of Music Competitions for Youth.

Format
Aan Eurovision Young Musicians nemen jongeren van achttien jaar of jonger deel, die een stuk klassieke muziek spelen op een klassiek instrument. Het stuk wordt beoordeeld door juryleden uit verschillende landen. Deze jury kiest uiteindelijk de deelnemers die zullen deelnemen aan de finale, die in de meeste deelnemende landen op televisie wordt uitgezonden. In de finale kiest de jury een uiteindelijke top 3.

Deelnemers worden gekozen door de deelnemende omroepen die hun land vertegenwoordigen. Deelnemende omroepen moeten actief EBU-lid zijn, dit zegt niet dat alleen Europese landen mogen deelnemen aan dit festival. Omroepen zijn in tegenstelling tot bij andere EBU-evenementen niet verplicht Eurovision Young Musicians live uit te zenden, maar moeten het wel op televisie vertonen.

Aantal overwinningen en georganiseerde festivals 

Het land met de meeste overwinningen is Oostenrijk, dat vijfmaal het festival won. Polen heeft het festival driemaal weten te winnen. Vervolgens komen Duitsland en Nederland met beide twee overwinningen. De regel uit het gewone Eurovisiesongfestival dat het winnende land na een winst het festival het jaar daarop organiseert, geldt niet voor dit festival. Mede hierdoor vond het festival, tussen 2006 en 2012, vier maal plaats in Wenen, terwijl Oostenrijk enkel in 2004 had gewonnen. Van de landen die nooit wonnen, hebben België, Denemarken, Portugal en Zwitserland het festival ook eens georganiseerd. Het laatst genoemde land deed dat zelfs twee keer.

Deelnemende landen

Edities

Statistieken 
Hieronder de top 3-plaatsen. Landen in het grijs doen niet meer mee.